Кодемо:

 Кодемо — прежнее название села Семигорье в Донецкой области.
 Кодемо, Луиджа (1828—1898) — итальянская писательница.

См. также 
 Кодема